Lisne (ukrainisch ; russische Entsprechung Lesnoje/Лесное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Makijiwka, siehe Lisne

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Stadtkreis von Sudak, siehe Lisne (Sudak)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske, siehe Lisne (Pokrowske)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Lisne (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kiew-Swjatoschyn, siehe Lisne (Kiew-Swjatoschyn)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj, siehe Lisne (Kropywnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Stadtkreis von Krasnyj Lutsch, siehe Lisne (Krasnyj Lutsch)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tarutyne, siehe Lisne (Tarutyne)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Lisne (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Lisne (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, siehe Lisne (Wassyliwka)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Jampil, siehe Lisne (Jampil)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krasnopillja, siehe Lisne (Krasnopillja)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Seredyna-Buda, siehe Lisne (Seredyna-Buda)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Schostka, siehe Lisne (Schostka)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw, siehe Lisne (Tschernihiw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn, siehe Lisne (Lityn)

 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Derhatschi, siehe Lisne (Derhatschi)
 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnokutsk, siehe Lisne (Krasnokutsk)
 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Smijiw, siehe Lisne (Smijiw)
 Siedlung in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Polonne, siehe Lisne (Polonne)
 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, siehe Lisne (Mariupol)
 Siedlung in der Oblast Luhansk, Stadtkreis von Antrazyt, siehe Lisne (Antrazyt)
 Siedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Lutuhyne, siehe Lisne (Lutuhyne)
 Siedlung in der Oblast Sumy, Rajon Trostjanez, siehe Lisne (Trostjanez)

Siehe auch:
 Líšná
 Lesnoje (Begriffsklärung)
 Pidlisne

ru:Лесное#Украина